Géry Déchin (1882-1915), sculpteur français. 
 Jules Déchin (1869-1947), sculpteur français.